Блаженна Роза Марія Єлизавета Чацька (; 22 жовтня 1876, Біла Церква — 15 травня 1961, Ляски) — католицька черниця, добродійниця, засновниця Товариства опіки над сліпими в Лясках. Представниця шляхетського роду Чацьких гербу Свинка.

Біографія 
Народилась у Білій Церкві 22 жовтня 1876 року в родині Фелікса Чацького та Софії Ледуховської, правнучка Тадеуша Чацького.

У 22 роки втратила зір, що не зламало її, а навпаки спрямувало на допомогу іншим сліпим. У 1910 році у Варшаві відкриває перший будинок для сліпих дівчат. У 1911 реєструє Товариство опіки над сліпими. Авторка адаптації шрифту Брайля для польської мови, основні правила якої були затверджені у 1934 році. Під час Варшавського повстання, організувала шпиталь для повстанців у Лясках. У 1950 р. відійшла від керівництва Товариством сліпих. Померла у 1961 році. Похована в Лясках.

Вшанування Пам'яті 
У Білій Церкві на приміщенні Зимового палацу графів Браницьких, встановлено меморіальну дошку, з вказівкою про місце народження Рози Чацької.

Беатифікація 
Беатифікована 12 вересня 2021 року Папою Римським Франциском І.

Родовід

Галерея

Джерела 

 Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka

Уродженці Білої Церкви
Філантропи
Блаженні РКЦвУ
Беатифіковані папою Франциском